Жозе́ Робе́рту да Си́лва Жу́ниор (; ), более известный как Зе Робе́рто () — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 

Зе Роберто начал тренироваться в спортивной школе клуба «Португеза Деспортос». Хорошо зарекомендовав себя в роли опорника, отправился в Европу, в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила 21 млн евро.

Из-за большой конкуренции в полузащите Зе Роберто чаще сидел на скамейке запасных, лишь изредка выходя на поле. Всего в Мадриде провёл 15 матчей (5 — в стартовом), не забив ни одного мяча.

После провального сезона в Европе, отправился на родину, во «Фламенго». Из-за проблем с главным тренером, был выставлен на трансфер. Им всерьез интересовался «Милан» и леверкузенский «Байер». Бразилец сделал выбор в пользу немецкого клуба, заключив контракт на 5 лет. Он так прокомментировал свой переход:
Всегда хотел побывать в Германии, да и не хочу делать выбор в пользу именитого клуба, дабы не повторить ошибку 97 года. Здесь мне будет легче раскрыться.

Проведя в клубе 113 матчей (17 голов), стал звездой мирового уровня, и перед ним выстроились футбольные гранды, такие как «Милан», «Ювентус», «Бавария» и «Ливерпуль». Контракт бразильца истекал в июне 2003, но руководство клуба узнав, что он не рвется его продлевать, назначили его цену — 18 млн евро. В марте 2002 года, стало известно, что «Бавария» выкупила права на футболиста.

В Мюнхене он сразу закрепился в основе. Играл в роли атакующего полузащитника, либо вингера. В августе 2006 на правах аренды, перешёл в бразильский «Сантос». Соглашение действовало 1 год. После аренды мало выходил на поле. В 2009 году Зе Роберто заявил, что хочет сменить клуб.

В 2009 перешёл в «Гамбург», став самым высокооплачиваемым игроком команды. В дебютном матче забил победный гол со штрафного удара.

10 июля 2011 года Зе Роберто подписал двухлетний контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа». 3 февраля 2012 года бразилец расторг контракт с командой из-за недовольства условиями жизни в Катаре.

5 мая 2012 года Зе Роберто перешёл в «Гремио». В 2015 году 40-летний футболист подписал контракт с «Палмейрасом», в составе которого стал чемпионом Бразилии 2016 года.

26 ноября 2017 года Зе Роберто объявил о завершении карьеры после матча 28 ноября с клубом «Ботафого».

В сборной 
На счету Зе Роберто 84 матча и 6 голов за сборную Бразилии. Летом 2007 года, перед началом Кубка Америки, объявил о завершении карьеры в сборной.

Статистика

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1996/1997
 Обладатель Суперкубка Испании по футболу: 1997
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1997/1998

«Бавария»
 Чемпион Германии (4) : 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка Германии по футболу (4): 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка немецкой лиги по футболу: 2003/04

«Палмейрас»
 Чемпион Бразилии: 2016
 Обладатель Кубка Бразилии: 2015

Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки (2): 1997, 1999
 Победитель Кубка конфедераций (2): 1997, 2005

 Cтал самым возрастным автором гола в Кубке Либертадорес (поразил ворота аргентинского «Атлетико Тукуман» на 91-й минуте встречи в возрасте 42 лет и 322 дней)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Палмейрас»